Geografia:
 La Pòpia: cim dels municipis de Falset i Pradell de la Teixeta (Priorat)
 La Pòpia: cim del municipi de Rellinars (Vallès Occidental)
 Pòpia del Montgròs: cim dels municipis de Castellfollit de la Roca i Sant Salvador de Guardiola (Berguedà)
 Puig de la Pòpia: cim del municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
 Turó de la Pòpia: cim del municipi de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)